Юрий Александрович Нолев-Соболев (Юрий Соболев) (22 августа 1928, Москва — 14 декабря 2002, Пушкин, Санкт-Петербург) — российский художник.

Биография 
Родился в 1928 году.

Работал главным художником издательства «Знание». С 1967 года работал главным художником журнала «Знание — сила», куда привлёк к сотрудничеству Владимира Янкилевского, Илью Кабакова, Эрнста Неизвестного, Юло Соостера, Анатолия Брусиловского и других выдающихся художников.

Сотрудничал с Андреем Хржановским, выступив художником-постановщиком анимационных фильмов «Стеклянная гармоника» (Союзмультфильм, 1968) (совместно с Ю. Соостером) и «Бабочка» (Союзмультфильм, 1972) (совместно с Г. Аркадьевым).

Последние годы жил в городе Пушкин, где совместно с режиссёром Михаилом Александровичем Хусидом создал Международную Мастерскую синтеза и анимации «Интерстудио», работа которой стала очень заметным событием на российской художественной сцене.

Персональные выставки 
 Государственный центр современного искусства, Москва. (2003)
 «Острова Юрия Соболева». Московский музей современного искусства, Москва. (2014)
 «Острова Юрия Соболева». ЦСИ «Заря», Владивосток. (2016)

Примечания 

Современные художники России